Kalix – miasto w Szwecji
 Kalixälven, Kalix älv – rzeka w Szwecji
 gmina Kalix – gmina w Szwecji
 język kalix – język lub dialekt germański